Een nacht met jou (Fouradi), een single van Fouradi uit 2008
 Een nacht met jou (Fantasticos), een single van Fantasticos uit 2014